Деревнище — название населённых пунктов:

Россия 
 Деревнище — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Деревнище — деревня в составе города Тверь Тверской области.